Шни́тке — еврейская фамилия.

Происходит от  — шни́тке: бутерброд; в северо-западных губерниях специфическое происхождение также от названий местечек Шнитки Люцинского, Дисненского, Лепельского и Полоцкого уездов Витебской губернии. Варианты: Шнитка, Шнитко, Шниткер, Шниткес, Снитко, Шниткин, Шниткинд и другие. Наибольшее распространение на начало XX века имела в Курляндской губернии, Двинске, Шавлях, Россиенах.

Известные носители:
 Шнитке, Альфред Гарриевич (1934—1998) — композитор, сын Г. В. Шнитке.
 Шнитке, Виктор Гарриевич (1937—1994) — поэт и переводчик, сын Г. В. Шнитке.
 Шнитке, Владимир Эдуардович (1939—2022) — общественный деятель, правозащитник, племянник Г. В. Шнитке.
 Шнитке, Гарри Викторович (1914—1975) — журналист и переводчик, сын Т. А. Шнитке.
 Шнитке, Ирина Фёдоровна (урождённая Катаева, род. 1941) — пианистка, жена А. Г. Шнитке.
 Шнитке, Теа Абрамовна (урождённая Тойба Абрамовна Кац, 1889—1970) — филолог-германист, переводчик на немецкий язык.

 Меерсон, Ольга Анатольевна (урождённая Шнитке, род. 1959) — американский славист, племянница Г. В. Шнитке.

Примечания